Hans Beckers ist der Name folgender Personen:

* Hans Beckers (Matrose) (1892–1971), deutscher Matrose und Pazifist
 Hans Beckers (Architekt) (1902–1984), deutscher Kirchenarchitekt